De Engelse benaming voor Echte libellen.
Dragonfly (ruimtevaartmissie), een nucleaire drone die NASA in 2026 naar Titan lanceert
 Dragonfly, het prototype waarmee SpaceX de pad abort test voor de Crew Dragon uitvoerde
Dragonfly (Strawbs), een album van de Britse band Strawbs
Dragonfly (Ziggy Marley), een album van Ziggy Marley.
Dragonfly (Kroatische band), een band uit Kroatië
Dragonfly (Nederlandse band), een Nederlandse rockband
Dragonfly (single), een single van Hitomi Shimatani.
Dragonfly (2002), een film uit 2002.
Dragonfly (1976), een film uit 1976.
Dragonfly (AC Comics), een superheldin van AC Comics.
Dragonfly (Marvel), een superschurk van Marvel Comics.
Dragonfly (Dean Koontz), een roman van Dean Koontz.
Dragonfly (Frederic S. Durbin), een roman van Frederic S. Durbin.
Dragonfly (achtbaan) - een achtbaan in het Nederlandse attractiepark Duinrell